Die Handball-DDR-Oberliga der Männer in der Saison 1971/72 wurde zur Ermittlung des DDR-Meisters im Hallenhandball ausgetragen.

Saisonverlauf 
An der Oberliga beteiligten sich wie in der vorjährigen Spielzeit zehn Mannschaften. Als Titelverteidiger trat der SC Dynamo Berlin an, der jedoch nicht an die Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen konnte und nur Sechster wurde. Er wurde vom SC Leipzig abgelöst, der sich seinen ersten Titel im Männerhandball erkämpfte. Da auch die Frauen die Meisterschaft gewonnen hatten, schaffte der SC Leipzig erstmals das Double. Über die Relegation hatte sich die BSG ZAB Dessau als einziger Aufsteiger für die Saison 1971/72 qualifiziert. 1972 nutzten die Tabellenletzten ebenfalls die Relegation, um den Klassenerhalt zu sichern.

Abschlusstabelle 

Erläuterungen:

Meistermannschaft 
Der SC Leipzig setzte folgende Spieler ein: Peter Döring, Klaus Franke (Tor) – Czelake, Klaus Dietrich, Gruner, Horst Jankhöfer, Manfred Kauerauf, Peter Larisch, List, Karl-Heinz Rost, Peter Rost, Harry Zörnack

Statistik 
In den 90 ausgetragenen Oberligapunktspielen wurden insgesamt 3.198 Tore erzielt. Wie in der vorherigen Spielzeit wurde Heinz Flacke vom SC Magdeburg mit diesmal 154 Treffern erneut Torschützenkönig. Im Spiel BSG Motor Eisenach – SC Empor Rostock wurden beim 24:29 die meisten Tore erzielt. Den höchsten Sieg erzielte der SC DHfK Leipzig beim Heimsieg über die BSG Motor Eisenach mit 28:12 Toren.

Literatur 
 Neues Deutschland, "Berliner Zeitung", Jahrgänge 1971/72

Weblinks 
 Handball in der DDR

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1971/72

1971
Handballsaison 1971/72